Delitsch steht für
 Hermann Delitsch (1869–1937), deutscher Schriftgestalter und Grafiker  
 Otto Delitsch (1821–1882), deutscher Geograph
Siehe auch:
 Delitzsch (Begriffsklärung)